Заломы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заломы — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Украина 
 Заломы — село в Знамянском районе Кировоградской области.